Les Fios sont des personnages du manga Vampire Chronicles créés par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Description 
Les fios sont un peuple d'extraterrestres ayant quitté leur planète précédente pour venir envahir la terre. Ils voyagèrent souvent à bord d'un grand vaisseau appelé le Big Mora, un engin qui fut tout d'abord visible aux yeux des terriens. Lorsqu'ils approchèrent de la lune, ils lancèrent un ultimatum pour les terriens en exigeant de leur céder une partie de la terre sous la menace d'un envahissement total de la planète. Mais plus tard ce peuple fut exterminé par Rose-Red Strauss et Adelheid lorsque ces deux vampires arrivèrent sur la lune.

Personnage de Vampire Chronicles